Miejscowości w USA:
 Onarga – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
Gminy w USA:
 Onarga (ang. Onarga Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois